Spojení písmen P, P a M může označovat více věcí:

 parts per million – označení jedné milióntiny
 z angl. pages per minute – počet stran vytisknutých tiskárnou za minutu
 PowerPlay Manager – onlajnová manažerská sportovní hra
 peněžitá pomoc v mateřství

Externí odkazy